Махдия — топоним:

 Махдия — вилайет в Тунисе
 Махдия — город в Тунисе